ДЖД:
 ДЖД — Донецкая железная дорога
 ДЖД — Детские железные дороги